Выборы в Законодательный Совет Гонконга 2016 состоялись 4 сентября 2016 года. Избрано всего 70 человек, 35 из территориальных избирательных округов (ГКС) и 35 из функциональных избирательных округов (ФТС). Выборы были первыми после отклонения 2015 предложения по реформе Конституции, которая бы представила новый способ избрания главы исполнительной власти.
Был сделан исторический рекорд 2,2 млн голосов, 58 % зарегистрированных избирателей.

Фон

Провал избирательной реформы и революция зонтиков 
Выборы последовали после отказа от конституционной реформы в середине 2015 года. 31 августа 2014 года Постоянный комитет всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) установил выборы в 2016 году  Законодательного Совета и в 2017 главного исполнителя.

План ThunderGo 
В начале 2016 года учредитель Оккупайцентрал Бенни Тай, который был вдохновлён победой на выборах на Демократической прогрессивной партии вдохновился 2016 тайваньскими парламентскими выборами, наметил «ThunderGo план» пан-демократов, чтобы обеспечить половину мест в Законодательном Совете выборов и, следовательно, повысить их рыночную власть в любой будущей политической реформы.

Тай также внедрил кампанию с привлечением большого числа голосов (25 000), которые высказали свои пожелания по интерактивным опросом через Телеграм и были проинформированы о популярности кандидатов по опросам за день до официального голосования, а затем два с половиной часа до его закрытия. Такие «умные избиратели» могли тогда удержать свои голоса до 8 вечера, чтобы проголосовать за демократических кандидатов, число голосов за которых пока ещё не позволяло им избраться.

Появление новых политических сил 
Появление новых политических групп под руководством молодых активистов начали оказывать влияние на политический ландшафт:

Опросы

Результаты 

Изменения в составе:

Результат

Примечания

Гонконг
Выборы в Гонконге